Horeis ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Meyn-Horeis (* 1962), deutsche Landespolitikerin (SPD, Niedersachsen)
 Udo Horeis (1944–2021), deutscher Fußballschiedsrichter